Nevertebratele (lat. Invertebrata) sunt animale caracterizate prin lipsa unei coloane vertebrale și a unui endoschelet osos. Unele nevertebrate au un exoschelet, iar altele au corpul moale, fără schelet. Reprezentanți ai acestei încrengături există în toate mediile de trai, în special cel acvatic și subteran. Nu posedă o autoreglare termică. Nevertebratele reprezintă circa 95% din speciile regnului animal.

Diversitate

Note

Bibliografie 
 Ceuca, T., Valenciuc, N., Popescu, Alexandrina, Zoologia vertebratelor, curs, Editura Didactică și Pedagogică, București,1983  
 Feider, Z., Grossu, Al., Gyurko, St., Pop, V., Zoologia vertebratelor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976  
 Firă, V., Năstăsescu, M., Zoologia nevertebratelor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977  
 Georgescu, D., Animale nevertebrate – morfofiziologie, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1997  
 Ionescu, M., Lăcătușu, M., Entomologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971  
 Ivanov, Finica, Scăunașu, D., Biologia nevertebratelor, Editura Printech, București, 2007  
 Matic, Z., Năstăsescu, M., Pisică, C., Solomon, Libertina, Suciu, Maria, Tomescu, N., Zoologia nevertebratelor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983  
 Năstăsescu, Maria, Ivanov, Finica, Zoologia nevertebratelor, Partea I, Editura Ecologică, București, 2000  
 Skolka, M., Zoologia nevertebratelor, Volumul I, Ovidius University Press, Constanța, 2001

Legături externe 
 
 Zoologia nevertebratelor, Florin Aioanei, Mala-Maria Stavrescu-Bedivan, Editura Bioflux, Cluj Napoca, 2011

Vezi și 
 Clasificarea Regnului Animal după Georgescu 1997
 Hemolimfă
 Zoologia nevertebratelor